

События 
 Консулы Публий Корнелий Сципион Африканский (патриций, на Сицилии) и Публий Лициний Красс Див (плебей, в Бруттии); проконсулы: Квинт Цецилий Метелл (в Бруттии), Марк Ливий Салинатор (в Этрурии), Публий Семпроний Тудитан (в Греции), Луций Корнелий Лентул и Луций Манлий Ацидин (оба — в Испании); преторы: Спурий Лукреций (в Цизальпийской Галлии), Гней Октавий (на Сардинии), Гней Сервилий Цепион (городской) и Луций Эмилий Пап (на Сицилии); пропретор: Гай Гостилий Тубул (в Капуе). Для выборов диктатор (№ 88) Квинт Цецилий Метелл, начальник конницы Луций Ветурий Филон.
 Возвращение Сципиона в Италию. Его триумф. Высадка Магона около Генуи.
 Проконсул Публий Семпроний прибыл в Эпидамн. Филипп V и Семпроний при посредничестве эпиротов встретились в Фойнике и заключили мир между Македонией и Римом, завершивший Первую Македонскую войну.
 Поход Антиоха к Персидскому заливу во владения арабского города Герры.
 205—180 — Царь Египта Птолемей V Эпифан (210—180). Сын Птолемея Филопатора от его сестры Эвридики.
 После смерти Птолемея Филопатора власть переходит в руки временщика Агафокла. Его родственники расхищают царскую казну.
 Пала династия Цинь, Намвьет получает независимость.
 Основана Династия Чьеу.

Родились 
 Авл Лициний Нерва (претор 166 года до н. э.) — римский политический деятель и военачальник из плебейского рода Лициниев, народный трибун 177 года до н. э., претор 166 года до н. э.
 Чуньюй I (ум. 150 до н. э.) — китайский медик времён династии Хань.

Скончались 
 Лакид из Кирены — ученик Аркесилая и преемник его в новой (второй) Академии.
 Марк Эмилий Регилл — римский политический деятель из патрицианского рода Эмилиев, предположительно претор 217 года до н. э.
 Чжан Хань — генерал династии Цинь, покончил с собой через год в осаждённом городе.

См. также

Примечания